Паспорт гражданина Аргентины — документ, выдаваемый гражданам Республики Аргентины для выезда из страны. Для проезда по странам Союза южноамериканских наций данный паспорт не является необходимым. Достаточно предъявить Национальный документ удостоверяющий личность ().

Паспорт выдаётся в каждой провинции Аргентины Национальным Реестром Населения () и действителен в течение 10 лет.

См. также 
 Визовые требования для граждан Аргентины
 Иммиграция в Аргентину

Примечания

Ссылки 
 Documentación Personal - Policía Federal Argentina  
 Decreto PEN Nº 2015/66 - Reglamento de Documentos de Identidad y de Viaje   

Аргентина
Внешняя политика Аргентины
Право Аргентины